Melchie Dumornay (2003. augusztus 17. –) haiti női válogatott labdarúgó, a Stade de Reims játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Melchie Dumornay az AS Tigresses csapatában kezdte pályáját, tehetségére azonban már 2018 novemberében felfigyelt az Olympique Lyon és 2018 novemberében próbajátékon vehetett részt a francia rekordbajnoknál, viszont külföldre még nem igazolhatott életkora miatt. 2020-ban a Goal magazin a világ ötödik legígéretesebb játékosának választotta. Két évvel később pedig már ki is érdemelte a címet.

2021. szeptember 9-én, miután betöltötte 18. évét a Stade de Reimshez szerződött. Két gólpasszal mutatkozott be új csapatában a GPSO 92 Issy elleni idegenbeli győzelem alkalmával. A következő fordulóban megszerezte első két találatát is, mellyel a Bordeaux hálóját terhelte meg.

2023. január 16-án hároméves szerződést kötött az Olympique Lyon együttesével. A kontraktus értelmében Dumornay a 2022–2023-as szezon végeztével, július 1-én csatlakozik a lyoni gárdához.

A válogatottban 
Dumornay duplájával 2–1 arányban múlták felül a chilei válogatottat a 2023-as világbajnokság interkontinentális döntőjében, biztosítva Haiti első világbajnoki részvételét.

Statisztikái

A válogatottban 
2023. február 22-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
2003-ban született személyek
Haiti női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Olympique Lyonnais női labdarúgói